Alexandru Săvulescu se poate referi la:
Alexandru Săvulescu (arhitect) (1847 - 1902), un arhitect român.
Alexandru Săvulescu (antrenor) (1898 – 1961), un fotbalist și antrenor român.